Horror se poate referi la:

Film horror (română: Film de groază)
Literatură horror (română: Literatură de groază)
Horror (album), de Cannae
Horror punk, gen muzical
Horror vacui, un stil de exprimare artistică
Horror vacui (fizică), o teorie propusă de filozoful grec Aristotel care a sugerat că natura are oroare de vid

Vezi și
 Oroare
 Groază
 Coșmar